Der PartyBets.com Grand Slam of Darts 2007 wurde vom 17. bis zum 25. November 2007 in der Civic Hall in Wolverhampton ausgetragen und von der PDC organisiert. Es war die erste Austragung des Grand Slam of Darts.

Neben 24 Spielern der PDC waren auch acht Spieler des konkurrierenden Dartverbands BDO eingeladen worden.

Gespielt wurde in acht Vierergruppen, in denen sich jeweils die zwei Erstplatzierten für die Finalrunde der besten 16 Spieler qualifizierten.

Der erste Sieger der Turniergeschichte wurde Phil Taylor, der sich im Finale mit 18:11 gegen Andy Hamilton durchsetzen konnte.

Preisgelder 
Die Gesamtsumme des ausgeschütteten Preisgeldes betrug £ 300.000.

Qualifikation 
Im Gegensatz zu anderen Turnieren richteten sich die Qualifikationskriterien nicht nach Ranglistenplatzierungen, sondern nach Siegen, Final- und Halbfinalteilnahmen bei den großen Turnieren der PDC sowie der BDO-Weltmeisterschaft in den Jahren zuvor.

Setzliste

Ergebnisse

Gruppenphase 
Gespielt wurde im Best-of-nine-Legs-Modus.

Gruppe A 

1. Spieltag 17. November 2007

2. Spieltag 18. November 2007

3. Spieltag 19. November 2007

Gruppe B 

1. Spieltag 17. November 2007

2. Spieltag 18. November 2007

3. Spieltag 19. November 2007

Gruppe C 

1. Spieltag 17. November 2007

2. Spieltag 18. November 2007

3. Spieltag 19. November 2007

Gruppe D 

1. Spieltag 17. November 2007

2. Spieltag 18. November 2007

3. Spieltag 19. November 2007

Gruppe E 

1. Spieltag 17. November 2007

2. Spieltag 18. November 2007

3. Spieltag 20. November 2007

Gruppe F 

1. Spieltag 17. November 2007

2. Spieltag 18. November 2007

3. Spieltag 20. November 2007

Gruppe G 

1. Spieltag 17. November 2007

2. Spieltag 18. November 2007

3. Spieltag 20. November 2007

Gruppe H 

1. Spieltag 17. November 2007

2. Spieltag 18. November 2007

3. Spieltag 20. November 2007

Finalrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf dartsdatabase.co.uk
 Ergebnisse auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

2007
Dartwettbewerb in Wolverhampton
Dartveranstaltung 2007